Coindre bezeichnet
 einen Ort in Frankreich Coindre

Coindre ist der Familienname folgender Personen
 André Coindre (1787–1826), französischer römisch-katholischer Priester und Gründer der Brüdergemeinschaft Frères du Sacré Cœeur